Витино — порт на Белом море в Мурманской области России
 Витино (ранее Айирча) — село в Сакском районе Крыма.
 Витино — деревня в Ломоносовскои районе Ленинградской области.